Франси́ско Хавье́р Гарси́я Ферна́ндес (; род. 8 февраля 1987, Мула, Мурсия) — испанский футболист, опорный полузащитник.

Карьера

Клубная 
Будучи игроком молодёжной команды мадридского «Реала», Хави Гарсия сыграл в сезоне 2004/05 три матча Ла Лиги с первой командой, дебютировав 28 ноября 2004 года в возрасте 17 лет в матче с «Леванте», в котором «Реал Мадрид» одержал победу со счётом 5:0. После этого он играл в дублирующем составе «Реала» весь сезон 2005/06.

Лето 2006 года было очень напряжённым для Гарсии — он играл в большинстве игр «Реала» до начала сезона, но, несмотря на это, в основном составе команды в сезоне 2006/07 не появлялся.

В августе 2007 года Хави Гарсия играл за основной состав «Реала», так как Де ла Ред и Эстебан Гранеро покинули клуб. Гарсия начал получать предложения от клубов Премьер-лиги, и от внутренних команд, таких как «Атлетико Мадрид» и «Депортиво Ла-Корунья». 31 августа он подписал контракт на четыре сезона с «Осасуной». 29 апреля 2008 года «Осасуна» официально сообщила, что «Реал Мадрид» решил вернуть себе Гарсию.

Не заигравший в «Реале» Гарсия перешёл в португальскую «Бенфику» 21 июля 2009 года. Контракт был подписан на пять лет.

В последний день трансферного окна 2012 года перешёл в «Манчестер Сити». Английский клуб заплатил за него 16 миллионов фунтов. В первом же дебютном матче забил гол, принеся клубу ничью в матче против «Сток Сити» (1:1).

14 августа 2014 года подписал контракт с петербургским «Зенитом». Первый матч за «Зенит» провел 16 августа против «Уфы», выйдя на замену на 69-й минуте. Первый гол в составе клуба забил в ворота московского «Локомотива» в матче 6-го тура чемпионата России, матч закончился со счётом 0:1 в пользу «Зенита». 14 августа 2017 года перешёл в «Реал Бетис», заключив контракт на три года (до 30 июня 2020 года). По неофициальным данным сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. 20 августа 2020 года перешёл в «Боавишту».

22 июня 2022 года 35-летний Гарсия объявил о завершении карьеры. 

После завершения игровой карьеры Хави Гарсия вернулся в «Бенфику» в качестве помощника главного тренера Рогера Шмидта.

В сборной 
В составе юношеской сборной Испании выиграл чемпионат Европы среди юношей до 19 лет.

Достижения 
 «Реал Мадрид»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2008

 «Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2009/10
 Обладатель Кубка португальской лиги по футболу: 2009/10, 2010/11

 «Манчестер Сити»
 Чемпион Англии: 2013/14
 Обладатель Кубка Английской Лиги: 2013/14

 «Зенит»
 Чемпион России: 2014/15
 Обладатель Кубка России: 2015/16
 Обладатель Суперкубка России: 2015, 2016

Личная жизнь 
7 июня 2015 года женился на Елене Гомес, своей давней подруге. У пары трое дочерей: Амалия (род. 4 марта 2014), Камила (род. 21 августа 2016) и Малена (род. 26 января 2021).

Атакующий полузащитник Луис Гарсия — его двоюродный брат.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Zenit History 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Боавишта»